Esta é uma lista de registros e estatísticas do Campeonato Europeu da UEFA.

Estreia de seleções
Cada torneio final teve pelo menos uma equipe aparecendo pela primeira vez. Um total de 35 membros da UEFA chegaram à fase final.

Registros gerais das equipes

O sistema utilizado no Campeonato Europeu até 1992 era de 2 pontos por vitória. Neste ranking 3 pontos são concedidos por uma vitória, 1 para empate e 0 para derrota. De acordo com a convenção estatística do futebol, os jogos decididos em tempo extra são contados como vitórias e derrotas, enquanto os jogos decididos por pênaltis são contados como empates. As equipes são classificadas pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e depois pelos gols marcados.

Notes

Antigos países

Quadro de medalhas
O Playoff do terceiro lugar foi removido desde 1984, o que significa que os semifinalistas perdedores são contados abaixo do bronze desde então.

Comprehensive team results by tournament

Legend
 – Champions
 – Runners-up
 – Third place
 – Fourth place
 – Semi-finals
 – Quarter-finals
R16 – Round of 16
GS – Group stage
Q – Qualified for upcoming tournament
 – Did not qualify
 – Disqualified
 – Did not enter / Withdrew / Banned
 – Hosts

For each tournament, the number of teams in each finals tournament (in brackets) are shown.